Гари Хогбум (родился в 1958 году) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1980 году. Выступал за команды «Даллас Ковбойз», «Индианаполис Колтс», «Аризона Кардиналс».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Игроки в американский футбол США
Игроки «Даллас Ковбойз»
Игроки «Индианаполис Колтс»
Игроки «Аризона Кардиналс»
Выпускники Центрального Мичиганского университета
Участники шоу «Survivor» (США)